Antoni de Montserrat (Vic, 1536 – Salsete, Índia, 1600), jesuïta català
 Antoni Montserrat i Carrasqué (Barcelona, 1919 - Barcelona, 1988), futbolista català
 Antoni Montserrat i Solé (Barcelona, 1941), economista català
 Antoni Monserrat Quintana (Palma, 1947), advocat mallorquí.
 Antoni Monserrat Moll (Palma, 1954), economista mallorquí.